Црни Луг може да се односи на:

 Црни Луг (Врање), насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Црни Луг (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Црни Луг (Исток), насеље у општини Исток, КиМ, Република Србија
 Црни Луг (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија
 Црни Луг (Делнице), несељено мјесто града Делница, Република Хрватска

Види још 
 Луг (вишезначна одредница)